Алексей Голицын:
 Голицын, Алексей Андреевич (1632—1694) — русский государственный деятель, чашник, стольник, воевода и боярин, основатель ветви «Алексеевичей» князей Голицыных.
 Голицын, Алексей Борисович (1732—1792) — русский военачальник, генерал-майор, масон, мартинист.
 Голицын, Алексей Васильевич (1665—1740) — боярин, стольник Петра I.
 Голицын, Алексей Дмитриевич (1697—1768) — сенатор.
 Голицын, Алексей Иванович (1765—1807) — премьер-майор, писатель и переводчик.
 Голицын, Алексей Петрович (1754—1811) — действительный статский советник, Ярославский вице-губернатор, писатель, переводчик.